Thyssen steht für:

 Thyssen (Unternehmerfamilie)
 ThyssenKrupp AG, hervorgegangen aus der Thyssen AG
 Thyssen Telecom
 August-Thyssen-Bank
 August Thyssen-Hütte AG

Thyssen ist der Familienname folgender Personen:
 Amélie Thyssen (1877–1965), Stifterin, Ehefrau von Fritz Thyssen
 Anita Gräfin Zichy-Thyssen (1909–1990), deutsche Unternehmerin
 August Thyssen (1842–1926), deutscher Industrieller und Gründer der Thyssen-Werke
 August Thyssen junior (1874–1943), deutscher Industrieller
 Cornelius Thyssen (1655–1714), Geburtsname des schwedischen Admirals Cornelius Anckarstjerna
 Friedrich Thyssen (1804–1877), deutscher Unternehmer
 Fritz Thyssen (1873–1951), deutscher Unternehmer
 Gabriele Thyssen (* 1963), rückwirkender Geburtsname von Gabriele Prinzessin zu Leiningen
 Greta Thyssen (1927–2018), dänisch-US-amerikanische Filmschauspielerin und Pin-up-Girl
 Hanns-Peter Baron Thyssen-Bornemissza von Kaszon (* 1941), deutscher Journalist (Pseudonym: Hanns-Peter Rosellen)
 Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza de Kászon (1921–2002), Schweizer Unternehmer und Kunstsammler
 Hedwig Thyssen (1878–1960), Tochter von August Thyssen, Mitinhaberin von Thyssen & Co
 Heinrich Thyssen (1875–1947), nachmalig Hans Heinrich Baron Thyssen-Bornemisza de Kászon, deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Ingrid Thyssen (* 1956), deutsche Leichtathletin
 Johannes Thyssen (1892–1968), deutscher Philosoph
 Joseph Thyssen (1844–1915), deutscher Industrieller
 Marianne Thyssen (* 1956), belgische Politikerin
 Nicole Thijssen (* 1988), niederländische Tennisspielerin
 Renate Thyssen-Henne (* 1939), deutsche Unternehmerin
 Thomas Thyssen (* 1978), deutscher DJ, Musikjournalist und Konzertveranstalter

Siehe auch:
 Esther Thyßen
 Museo Carmen Thyssen
 Villa Fritz Thyssen
 Villa Josef Thyssen
 Zeche Thyssen
 Thyssen-Krupp-Haus, Hochhaus im Ortsteil Stahlhausen von Bochum
 Thijssen
 Thissen